Değirmencioğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Berkay Değirmencioğlu (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Zeynep Değirmencioğlu (* 1954), türkische Schauspielerin